B190 peut faire référence à :
 Bundesstraße 190, une route fédérale allemande reliant Salzwedel à Seehausen ;
 Benetton B190, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.